Juan Reynoso peut désigner :

  (1912-2007), compositeur, violoniste et musicien mexicain ;
 Juan Reynoso Guzmán (né en 1969), joueur et entraîneur de football péruvien ;